SLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Storm Lake (Iowa) (Stati Uniti)
 Simon Le Bon, Cantante della band pop-rock Duran Duran